Roberto Romano (né le  à Montréal, dans la province de Québec, au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Carrière en club
Il commence sa carrière en 1979-1980 avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Après trois saisons, il rejoint les Olympiques de Gatineau de la même ligue puis il s'engage l'année suivante avec les Penguins de Pittsburgh de la Ligue nationale de hockey. Il joue une partie de la saison 1982-1983 de la LNH avec les Penguins et l'autre partie avec les Skipjacks de Baltimore dans la Ligue américaine de hockey, franchise associée aux Penguins. Il en fait de même jusqu'en 1986-1987, saison où il rejoint les Bruins de Boston.

Lors de la 1983-1984, les Penguins connaissent une de leurs pires saisons dans la LNH : ils finissent avec 38 points et seulement 16 victoires. Lors de cette dernière saison, Eddie Johnston entraîneur de l’époque ne fait pas rien pour éviter la dernière place. Par exemple, il n’hésite pas à envoyer jouer Roberto Romano avec l’équipe mineure alors que ce dernier est en grande forme. À la place Vincent Tremblay est titularisé et il encaisse 24 buts en quatre matchs. En effet, le but de l'organisation des Penguins est de récupérer le premier choix lors du repêchage 1984 en la personne de Mario Lemieux.

Avec les Bruins, il ne joue qu'une saison avant de jouer une partie de la saison 1987-1988 dans la LAH. Finalement, au cours de cette saison, il quitte l'Amérique du Nord et rejoint des équipes de ligues mineures.

Il fait un retour en 1993-1994 en Amérique du Nord en jouant deux matchs pour les Penguins et une dizaine dans la Ligue internationale de hockey pour les Lumberjacks de Cleveland, affiliés aux Penguins. À la fin de cette saison, il met fin à sa carrière.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1979-1980 || Remparts de Québec || LHJMQ || 52 || 21 || 17 || 3 ||  || 183 || 4,55 ||  || 0 || 2 || 3 || 1 || 1 || 150 || 12 || 4,8 ||  || 0 || 0
|-
| 1980-1981 || Remparts de Québec || LHJMQ || 59 || 24 || 26 || 2 ||  || 233 || 4,4 ||  || 0 || 0 || 4 || 1 || 2 || 164 || 18 || 6,59 ||  || 0 || 0
|-
| 1981-1982 || Remparts de Québec || LHJMQ || 1 ||  ||  ||  || 60 || 4 || 4 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Olympiques de Hull || LHJMQ || 56 ||  ||  ||  ||  || 194 || 3,77 ||  || 1 || 5 || 13 ||  ||  || 760 || 50 || 3,95 ||  || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 3 || 0 || 3 || 0 || 155 || 18 || 6,97 || 81,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1982-1983 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 38 || 19 || 14 || 3 ||  || 146 || 4,05 ||  || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 18 || 6 || 11 || 0 ||  || 78 || 4,6 || 87,6 || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 31 || 23 || 6 || 1 ||  || 106 || 3,62 ||  || 0 || 2 || 9 || 5 || 3 || 544 || 36 || 3,97 ||  || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 31 || 9 || 17 || 2 ||  || 120 || 4,45 || 87,9 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 12 || 2 || 8 || 2 || 719 || 44 || 3,67 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 46 || 21 || 20 || 3 ||  || 159 || 3,56 || 88,5 || 2 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 25 || 9 || 11 || 2 ||  || 87 || 3,64 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Skipjacks de Baltimore || LAH || 5 || 0 || 3 || 0 || 274 || 18 || 3,94 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 6 || 6 || 82,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1986-1987 || Golden Flames de Moncton || LAH || 1 || 0 || 0 || 0 || 65 || 3 || 2,77 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1987-1988 || Mariners du Maine || LAH || 16 || 5 || 8 || 1 || 875 || 52 || 3,57 ||  || 0 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1989-1990 || Hockey Club Bolzano || Serie A || 32 ||  ||  ||  ||  || 105 || 3,54 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1990-1991 || Hockey Club Milan || Serie A || 10 ||  ||  ||  || 538 || 31 || 3,45 ||  || 0 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1991-1992 || Hockey Club Milan || Serie A || 17 ||  ||  ||  || 973 || 42 || 2,58 ||  || 1 ||  || 2 ||  ||  || 120 || 2 || 1 ||  || 1 || 
|-
| 1991-1992 || Hockey Club Milan || Alpenliga || 29 ||  ||  ||  ||  || 78 || 2,74 ||  || 2 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1992-1993 || Hockey Club Milan || Alpenliga || 28 ||  ||  ||  ||  || 73 || 2,82 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 2 || 1 || 0 || 1 || 125 || 3 || 1,44 || 94,6 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1993-1994 || Lumberjacks de Cleveland || LIH || 11 || 2 || 7 || 2 || 642 || 45 || 4,2 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 126 || 46 || 63 || 8 ||  || 471 || 3,99 || 87,9 || 4 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

En équipe nationale 

| 1992 ||  || Championnat du monde de hockey || 3 || 151 || 11 || 4,37 ||  || 0 || ||  place

Références

Voir aussi 

Naissance en  octobre 1962
Joueur italien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Skipjacks de Baltimore
Joueur des Golden Flames de Moncton
Joueur des Mariners du Maine (1987-1992)
Joueur des Lumberjacks de Cleveland
Joueur des Remparts de Québec
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché